Balijebrug (Merwedekanaal), brug in de Nederlandse stad Utrecht
Balijebrug (Moesgracht)